Vitavatten kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Vitavatten (Backaryds socken, Blekinge), sjö i Ronneby kommun,  (19,2 ha)
Vitavatten (Bräkne-Hoby socken, Blekinge), sjö i Ronneby kommun,  (19,8 ha)
Vitavatten (Jämshögs socken, Blekinge, 623695-142465), sjö i Olofströms kommun,  (33,4 ha)
Vitavatten (Jämshögs socken, Blekinge, 624132-141615), sjö i Olofströms kommun,  (41,3 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn